Buče so lahko:
 buča - kramarski sejem 
 buče - rastline
 Buče, Kozje
 Krajevna skupnost Buče
 Župnija Buče
 Buče, Črna gora